Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Miami Open 2019 der Damen. Für das Turnier der Kategorie Premier Mandatory qualifizieren sich 12 Spielerinnen, die in zwei Runden ausgespielt werden. Insgesamt nehmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 19. und 20. März 2019 stattfindet.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

Tennisturnier in Miami Gardens
WTA Tour 2019